Název Jarošovský potok má více vodních toků:

 Jarošovský potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okrese Uherské Hradiště
 Jarošovský potok (přítok Novohradky) – pravostranný přítok Novohradky v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí
 Jarošovský potok (přítok Žirovnice) – levostranný přítok Žirovnice v okrese Jindřichův Hradec